Верхняя Бавария:

 Верхняя Бавария — один из семи административных округов на юге земли Бавария
 Верхняя Бавария — герцогство в составе Священной Римской империи, существовавшее в 1255—1340 и 1349—1363 годах.